Anna Habsburská (12. dubna 1432, Vídeň – 14. listopadu 1462, Eckartsburg) byla provdanou lucemburskou vévodkyní a durynskou lantkraběnkou.

Původ 
Narodila se z manželství krále Albrechta II. s Alžbětou Lucemburskou. Matka, jako dcera císaře Zikmunda, pocházela z lucemburské dynastie. Otec, syn rakouského vévody Albrechta IV., náležel k dynastii habsburské. V sedmi letech Albrecht II. osiřel a jeho poručníkem se stal Zikmund Lucemburský, s jehož jedinou dcerou Alžbětou se oženil 28. září 1421 v Praze. Po tchánově smrti roku 1437 usedl na uprázdněný trůn český, uherský, chorvatský a římsko-německý. Zemřel 28. října 1439 na vojenském tažení a matka jej do hrobu následovala o tři roky později.

Manželství a potomci 
Osiřelou Annu 20. června 1446 v Jeně jako čtrnáctiletou příbuzní provdali za vévodu Viléma III. (1425–1482). Anna se sice zřekla Rakouska, nikoli však Čech, Moravy, Uher a dalších zemí Albrechta II. Její matka předala svému zeti Vilémovi svá práva k lucemburskému vévodství, které obsadil již roku 1441, ale vévodou burgundským (Filipem III.) byl opět vyhnán. Nároky na české země musel Vilém odstoupit Jiřímu z Poděbrad. Po smrti Annina mladšího bratra Ladislava Pohrobka v roce 1457 získal Vilém titul vévody z Lucemburku.

Manželství bylo nešťastné; po narození dcer Vilém Annu zapudil a žil ve svazku se svou milenkou Katharinou von Brandenstein, s níž se krátce po Annině smrti oženil. Anna po zapuzení žila až do své smrti na hradě Eckartsburg. Jednou se pokusila vrátit ke svému manželovi, ten jí však místo pozdravu hodil do obličeje dřevák a neprodleně poslal zpět. 14. listopadu 1462 v třiceti letech Anna na Eskartsburgu zemřela. Její ostatky jsou uloženy v klášteře Reinhardsbrunn.

Z manželství Anny a Viléma se narodily dvě dcery:

 Markéta Saská (1449–1501) ⚭ 1476 Jan Cicero Braniborský (1455–1499)
 Kateřina Saská (1453–1534) ⚭ 1471 Hynek z Poděbrad (1452–1492)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Anna Habsburská
Anna Habsburská
Saské vévodkyně
Lucemburské vévodkyně
Durynské lantkraběnky
Pohřbení v klášteře Reinhardsbrunn
Narození 12. dubna
Narození v roce 1432
Úmrtí 14. listopadu
Úmrtí v roce 1462
Ženy
Narození ve Vídni
Habsburkové v 15. století